Хамерани (Гамерани) () — семья итальянских медальеров немецкого происхождения. Известные представители:

 Хамерани (Хамеран), Иоганн () (1590—1644) — ювелир и резчик шрифтовых пуансонов;
 Хамерани, Альберто (1620—1662) — медальер, сын Иоганна;
 Хамерани, Анна Чечилия (1642—ок. 1670) — обработчик кристаллов, дочь Альберто;
 Хамерани, Джованни Мартино (1646—1705) — медальер, сын Альберто;
 Хамерани, Беатриче (1677—1704) — медальер, дочь Джованни Мартино;
 Хамерани, Эрменджильдо (1685—1756) — медальер, сын Джованни Мартино;
 Хамерани, Оттоне (Отто) (1694—1761) — медальер, сын Джованни Мартино;
 Хамерани, Фердинандо (1730—1789) — сын Оттоне;
 Хамерани, Джоакино (1761—1797) — медальер, сын Фердинандо;
 Хамерани, Джованни (1753—1846) — медальер, сын Фердинандо;
 Хамерани, Мария Вероника — дочь Джованни, последний известный представитель семьи.

Примечания

Литература